Градоначальники Салавата — руководители города Салавата, начиная с получения им статуса города в 1954 году.

Со времени образования Салавата существовали различные формы управления. Поочерёдно городом руководили: председатель исполкома Салаватского городского Совета депутатов трудящихся, председатель исполкома Салаватского городского Совета народных депутатов, с 1992 года — глава администрации.

РСФСР и СССР

Российская Федерация

Ссылки 
Руководители Салавата

Примечания 

Салават